

Джексонпорт — місто, штат Арканзас
 Джексонпорт — місто, штат Вісконсин